Prionocera är ett släkte av tvåvingar. Prionocera ingår i familjen storharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Storharkrankar
Prionocera